De Welsh Cup is sinds 1876 het jaarlijkse voetbalbekertoernooi in Wales dat door de Welshe voetbalbond (Football Association of Wales, FAW) wordt georganiseerd. Tijdens WO-I en WO-II kende het een onderbreking. In 2016 werd de 129e editie gespeeld.

Het bekertoernooi wordt volgens het knock-outsysteem gespeeld. De deelnemende ploegen komen uit Wales en aangrenzende delen van Engeland. Alleen de bekerwinnaars uit Wales zelf kunnen zich plaatsen voor de UEFA Europa Conference League (voorheen voor de Europacup II). Hierdoor kregen de verliezend finalisten in 1977, 1979, 1984, 1985 en 1990 het Welshe ticket voor Europees voetbal toebedeeld.

Sinds 1996 kunnen, op gezag van de UEFA, na de invoering van de ’nationale’ competitie (League of Wales) alleen clubs deelnemen die in de Welshse competities spelen. Hierdoor zijn onder andere de voormalige bekerwinnaars Wrexham AFC (23x), Cardiff City FC (22x), Swansea Town AFC (10x), Merthyr Tydfil FC (3x) en Newport County AFC (1x) van deelname uitgesloten omdat zij in de Engelse competitie spelen.

Finales
N.B. Clubs met * aangeduid zijn Engelse clubs